Popoluca (volk), een indiaans volk in Mexico
 Popoluca (taal), de taal van dat volk

Zie ook Popoloca